A categoria 48 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 28 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

{{4TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Repescagem
| RD2=Terceiro lugar
| team-width=175
| score-width=20
| RD1-team01= Mélanie Clément
| RD1-score01=00
| RD1-team02= Irina Dolgova
| RD1-score02=10
| RD2-team01= Irina Dolgova
| RD2-score01=00
| RD2-team02=

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Campeonato Mundial de Judô de 2017